Sin nombre est une expression espagnole qui signifie « sans nom ». Elle peut désigner:

 le virus Sin Nombre, un hantavirus ;
 Sin nombre, un film de Cary Joji Fukunaga paru en 2009.